Cette liste répertorie les ordres professionnels d'architectes à travers le monde.

Les Ordres des architectes veillent à l'application de la pratique de la profession d'architecte de manière à protéger le public et l'intégrité de la profession. Dans la plupart des pays industrialisés, le titre d'architecte est protégé, c’est-à-dire qu'il est restreint aux seuls membres de l'Ordre. L'accès à la profession est ainsi réglementé, codifié et astreint à une formation régie par les écoles d'architecture. 

Le droit de pratique n'est pas nécessairement ou automatiquement transférable entre les différents ordres. Chaque ordre est responsable de décréter l'équivalence nécessaire à l'accession au titre sur le territoire dont il régit la pratique de la profession.

Union Internationale des Architectes > http://www.uia-architectes.org/

Afrique

Algérie 
Conseil National de l'Ordre des Architectes > http://www.cnoa.dz/

Cameroun 
Ordre National des Architectes du Cameroun (ONAC) > https://www.onac-noca.com/

Tunisie 
Ordre des Architectes Tunisiens > http://www.oat.com.tn/

Amérique du Nord

Canada 
Institut Royal d'architecture du Canada > http://www.raic.org/

Colombie Britannique 
Architectural Institute of British Columbia > http://www.aibc.ca

Alberta 
Alberta Association of Architects > http://www.aaa.ab.ca

Saskatchewan 
Saskatchewan Association of Architects > http://www.saskarchitects.com

Manitoba 
Manitoba Association of Architects > http://www.mbarchitects.org

Ontario 
Ordre des architectes de l'Ontario > http://www.oaa.on.ca/

Québec 
Ordre des architectes du Québec > http://www.oaq.com

Labrador 
Newfoundland Association of Architects > http://www.newfoundlandarchitects.com

Île du Prince Édouard 
Architects Association of Prince Edward Island > http://www.aapei.com

Nouveau Brunswick 
Architects’ Association of New Brunswick > http://www.aanb.org

Nouvelle-Écosse 
Nova Scotia Association of Architects > http://www.nsaa.ns.ca

Territoirs du Nord-Ouest 
NWT Architects Association > http://www.nwtaa.ca

États-Unis 
American Institute of Architects > http://www.aia.org/

Europe 
The Architects Council of Europe > http://www.ace-cae.eu/

Allemagne 
Bund Deutscher Architekten BDA  > http://www.bda-architekten.de/
Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure BDB   > http://www.baumeister-online.de/
Bundesarchitektenkammer BAK   > http://www.bak.de/
Vereinigung Freischaffender Architekten VFA    > http://www.vfa-architekten.de

Autriche 
Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten > http://www.arching.at/

Belgique 
Ordre des architectes / Conseil francophone et germanophone > http://www.ordredesarchitectes.be/
Orde van Architecten - Vlaamse Raad > http://www.architect.be/
Fédération Royale des Sociétés d’Architectes de Belgique FAB > http://www.fab-arch.be

Bulgarie 
Union of Architects in Bulgaria> http://www.bulgarianarchitects.org

Chypre 
Cyprus Architects Association CAA > http://www.architecture.org.cy

Croatie 
Croatian Chamber of Architects and Civil Engineers > http://www.arhitekti-hkaig.com

Danemark 
Akademisk Arkitektforening AA > http://www.arkitektforeningen.dk/
Danish Association of Architectural Firms DA > http://www.danskeark.org

Espagne 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España CSCAE> http://www.arquinex.es/

Estonie 
The Union of Estonian Architects UEA > http://www.arhliit.ee

Finlande 
Finnish Association of Architects SAFA  > http://www.safa.fi

France 
 Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) site

Grande-Bretagne 
Architect's Registration Board ARB> http://www.arb.org.uk/
Royal Institute of British Architects RIBA> http://www.architecture.com

Grèce 
Chambre Technique de Grèce CTG > http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/english/role
Association des Architectes Diplômés SADAS  > http://www.sadas-pea.gr/

Hongrie 
Chamber of Hungarian Architects MEK  > http://www.mek.hu

Irlande 
Royal Institute of the Architects of Ireland RIAI   > http://www.riai.ie/

Italie 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC > http://www.archiworld.it/

Lettonie 
The Latvia Association of Architects - LAS > http://www.architektura.lv

Lituanie 
Architects Association of Lithuania AAL > http://www.alas-architektai.lt/english/

Luxembourg 
Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils de Luxembourg OAI > http://www.oai.lu/

Malte 
Kamra tal-Periti KTP > http://www.ktpmalta.com

Norvège 
Norske Arkitekters Landforbund NAL > http://www.mnal.no/

Pays Bas 
Bond van Nederlandse Architecten BNA > http://www.bna.nl
Stichting Bureau Architectenregister SBA > http://www.architectenregister.nl

Pologne 
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - IARP> http://www.izbaarchitektow.pl/
Stowarzyszenie  ARchitectów Polskich - SARP > http://www.sarp.org.pl/

Portugal 
Ordem Dos Arquitectos - OA > http://www.ordemdosarquitectos.pt

République Tchèque 
Czech Chamber of Architects CKA> http://www.cka.cc/

Roumanie 
The Chamber of Romanian Architects OAR

Slovaquie 
Slovak Chamber of Architects SKA> http://www.komarch.sk

Slovénie 
Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia ZAPS> http://www.archiforum.com

Suède 
Sveriges Arkitekter SA> http://www.arkitekt.se

Suisse 
REG Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement > http://www.reg.ch  
Fédération des Architectes Suisses > http://www.architectes-fas.ch/
Société suisse des ingénieurs et des architectes > http://www.sia.ch
 Ordre suisse des architectes (en all. Der Schweizerische Architektenstand, en it. Ordine svizzero degli architetti)> http://www.os-ar.ch/

Turquie 
Chamber of Architects of Turkey CAT

Ordres